Кубок африканских наций 1994 был 19-м розыгрышем этого турнира. Он проходил с 26 марта по 10 апреля 1994 года в Тунисе.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

  (действующие чемпионы)
 
 
 
 
 

 
 
 
  (хозяева турнира)
 
 

  заменил дисквалифицированную сборную Алжира.

Составы команд

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
5 мячей
  Рашиди Йекини

4 мяча
  Жоэль Тьеи

2 мяча
  Мишель Бассоле
  Башир Абдель Самад
  Чарльз Аконнор
  Эммануэль Амунеке
  Элиджа Литана
  Кеннет Малитоли

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1994 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1994 году
Март 1994 года
Апрель 1994 года
Международные соревнования по футболу в Тунисе
Спорт в Тунисе в 1994 году